Jonathan Boiga (Barranquilla, 1985) é um futebolista colombiano que atua como volante. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Barranquilla